Хабло — фамилия. Известные носители:

 Хабло, Евгений Петрович (1921—1996) — российский учёный-историк, публицист.
 Хабло, Иван Константинович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.